Patric Kjellberg, švedski hokejist, * 17. junij 1969, Trelleborg, Švedska.

Kjellberg je v švedski ligi igral za klube Falu IF, AIK IF, HV 71 in Djurgårdens IF. S klubom HV 71 je v sezoni 1994/95 osvojil naslov švedskega državnega prvaka, v sezoni 1997/98 pa je bil prvi strelec švedske lige. Leta 1988 je bil kot 83. izbran na NHL naboru s strani kluba Montreal Canadiens, za katerega je zaigral v sezoni 1992/93. V ligi NHL, kjer je igral še za kluba Nashville Predators in Anaheim Ducks, je v šestih sezonah odigral 404 tekem, na katerih je dosegel 64 golov in 96 podaj.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, kjer je z reprezentanco osvojil eno zlato medaljo in dve peti mesti, ter dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik dveh zlatih medalj. Za reprezentanco je odigral 97 tekem, dosegel pa 15 golov in 35 podaj.

Pregled kariere

|-
| Falu IF
| Švedska 2. liga
| 85/86
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Falu IF
| Švedska 2. liga
| 86/87
|
| 32
| 11
| 13
| 24
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 87
|
| 7
| 8
| 3
| 11
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Falu IF
| Švedska 2. liga
| 87/88
|
| 29
| 15
| 10
| 25
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 25
| 7
| 8
| 15
|
| 8
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 89
|
| 7
| 3
| 4
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 32
| 8
| 15
| 23
|
| 8
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 38
| 4
| 11
| 15
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 40
| 20
| 13
| 33
|
| 14
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 2
| 2
| 4
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fredericton Canadiens
| AHL
| 92/93
|
| 41
| 10
| 27
| 37
|
| 14
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 0
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 92/93
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 93/94
|
| 40
| 11
| 17
| 28
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 94/95
|
| 29
| 5
| 15
| 20
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 40
| 9
| 7
| 16
|
| 10
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 49
| 29
| 11
| 40
|
| 18
|
| 4
| 2
| 3
| 5
|
| 2
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 46
| 30
| 18
| 48
| +28
| 16
|
| 15
| 7
| 3
| 10
| -1
| 12
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 98
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 10
| 2
| 4
| 6
|
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 98/99
|
| 71
| 11
| 20
| 31
| -13
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 99/00
|
| 82
| 23
| 23
| 46
| -11
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 00/01
|
| 81
| 14
| 31
| 45
| -2
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 01/02
|
| 12
| 1
| 3
| 4
| -3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 01/02
|
| 65
| 7
| 8
| 15
| -9
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 02/03
|
| 76
| 8
| 11
| 19
| -9
| 16
|
| 10
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 892
| bgcolor="#7FFF00" | 240
| bgcolor="#7FFF00" | 280
| bgcolor="#7FFF00" | 520
| bgcolor="#7FFF00" | -21
| bgcolor="#7FFF00" | 252
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 46
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | -3
| bgcolor="#7FFF00" | 20
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1988
Izbrani na naboru lige NHL (Montreal Canadiens)
Hokejisti Falu IF
Hokejisti AIK
Hokejisti Fredericton Canadiens
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti HV 71
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti Nashville Predators
Hokejisti Anaheim Ducks